Kreisgericht Templin steht für:

 Kreisgericht Templin (Preußen), preußisches Kreisgericht (1849–1879)
 Kreisgericht Templin (DDR), Kreisgericht in der DDR (1952–1992)